Брокер означава посредник, комисионер (човек, който взима комисиони), агент.

Брокер може да се отнася и за:

 Брокер (игра)